De Cypriotische voetbalclub Apollon Limasol speelt sinds 1966 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt Apollon

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 71.5'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Cyprus
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Apollon Limasol
Apollon Limasol